Крева́нз-е-ла-Шапе́ль-ле-Гранж, Креванз-е-ла-Шапель-ле-Ґранж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 55 км на північний схід від Безансона, 34 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 253,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Креванз-е-ла-Шапель-ле-Гранж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Креванз-е-ла-Шапель-ле-Гранж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона